Lasoń – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Lasoń – polski kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog
 Krystyna Lasoń – polska dziennikarka 
 Krzysztof Lasoń – polski piłkarz
 Władysław Lasoń – polski farmakolog